Ольга Борисовна Дроздова (род. 1 апреля 1965, Находка, Приморский край, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2015), декан театрального факультета Института современного искусства (Москва).

Биография 
Родилась 1 апреля 1965 года в Находке в семье капитана дальнего плавания Бориса Фёдоровича Дроздова. Мать Мария Ивановна работала агрономом.

Ещё учась в школе, начала заниматься в драматическом кружке Дворца культуры моряков (ДКМ). Играла в спектаклях «Капитанская дочка» и «Ночь перед Рождеством». 

Сначала поступила на театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств, но с тем, чтобы набраться жизненного опыта, ушла на судоремонтный завод работать кладовщицей. Впоследствии восстановилась на первом курсе института, но через год учёбы вновь ушла. Вместе с подругами решила ехать в Свердловск, поступать в Свердловский театральный институт. После второго курса летом отправилась в Москву, посмотрела, как сдают экзамены в московские театральные вузы. После этой поездки перевелась в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (мастерская Владимира Сафронова). В 1989 году по окончании училища была принята в труппу московского театра «Современник».

В 2013 году Ольга Дроздова вместе с мужем Дмитрием Певцовым набрали в Институте современного искусства (Москва) актёрский курс. С тех пор преподают. Декан театрального факультета института.

С 2017 года не снимается в кино. 
В мае 2021 года уволилась из «Современника» по семейным обстоятельствам.

Личная жизнь 
Первый муж — Александр Сергеевич Боровиков (род. 6 сентября 1959), актёр, чемпион СССР по академической гребле. Поженились 30 августа 1989 года, развелись в 1991 году.

Второй муж — Дмитрий Певцов (с 30 декабря 1994 года). (род. 8 июля 1963), актёр, народный артист России (2001); (в браке с 1994 года). Сын Елисей (род. 7 августа 2007).

Признание и награды 
 1999 — Специальный приз Фестиваля польских художественных фильмов в Гдыне (фильм «Дочери счастья»)
 1999 — Специальный диплом Союза кинематографистов России на фестивале игровых телефильмов «Горное эхо» (фильм «На ножах»)
 2001 — Фестиваль игрового телекино «Сполохи-2001» (Архангельск) — приз за лучшую женскую роль (сериал «Остановка по требованию»)
 Приз первого фестиваля детективных фильмов за лучшую женскую роль (сериал «Бандитский Петербург»)
 31 января 2002 — Заслуженная артистка Российской Федерации
 14 апреля 2006 — Орден Дружбы
 6 апреля 2015 — Народная артистка Российской Федерации.

Творчество

Роли в театре

«Современник» 
 1989 — «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Режиссёр: Галина Волчек — Карола Неер
 1991 — «Анфиса» (Л. Андреев) — Александра Павловна
 1995 — «Виндзорские насмешницы» (У. Шекспир) — Анна Пейдж
 1997 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Режиссёр: Галина Волчек — Шарлотта Ивановна
 1997 — «Аномалия» Александра Галина. Режиссёр: Александр Галин — Таня Болотова
 1997 — «Предупреждение малым кораблям» Т.Уильямса — Вайолет
 1999 — «Три товарища» Э. М. Ремарка — Фрау Хассе
 2001 — «Три сестры» А. П. Чехова — Ольга, Маша
 2003 — «Мамапапасынсобака» Б. Србляновича — Милена
 2004 — «Бесы» Ф. М. Достоевского — Лизавета Николаевна Дроздова
 2008 — «Три сестры» А. П. Чехова — Ольга
 2009 — «Бог резни» Я. Реза — Вероника Валлон
 2010 — «Джентльменъ» А. И. Сумбатов-Южина — Эмма Леопольдовна
 2012 — «Анархия» Майк Пэкер — Джина

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 
 2014 — музыкальная комедия «Голливудская дива» (музыка — Ральф Бенацки, автор пьесы — Корнелиус Балтус) — Глория Миллс

Фильмография 
 1986 — Арифметика любви — Тамара
 1990 — Бабник — Вика
 1991 — Любимчик — Катя
 1991 — Царь Иван Грозный — Анастасия
 1992 — Прогулка по эшафоту — Она
 1992 — Алиса и Букинист — Алиса
 1992 — Ваш выход, девочки…
 1993 — Раскол — Капитолина Бауман
 1994 — Весёленькая поездка — Светлана
 1994 — Любовь, предвестие печали… — Анна
 1996 — Королева Марго — Шарлотта де Сов
 1998 — На ножах — Лариса
 1998 — На бойком месте — Евгения Мироновна Бессудная
 1998 — Дзенбоксинг
 1999 — Дочери счастья / A Szerencse lányai — Наташа
 2000 — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат — Екатерина Дмитриевна Шмелёва (по первому мужу Гончарова, по второму Званцева), подруга детства и возлюбленная обоих «Адвокатов»
 2000 — Остановка по требованию — Ирина Кленина
 2001 — Остановка по требованию 2 — Ирина Кленина
 2005 — Попса — больная певица
 2006 — В круге первом — Дотнара
 2007 — Ванечка — Ольга Борисовна
 2007 — Хранить вечно — Дотнара
 2011 — 2012 — Катина любовь — Инга Петровна Фадеева
 2011 — Чемпионы из подворотни — Альбина, мать Оксаны
 2012 — Ангел в сердце — Ксения Сергеевна Проскурина
 2013 — Эйнштейн. Теория любви — Элен
 2015 — Одной левой — тайновидец
 2017 — Легенда о Коловрате — супруга князя Юрия

Телеспектакли 
 2002 — Александр Пушкин — Наталья Гончарова

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Театр Современник
Телеведущие Первого канала